Джордж Бра́ун (); устаревшая передача: Джордж Броун или Георг Броун — имя и фамилия следующих персоналий: Браун, Джордж (1818—1880) — канадский политический деятель и журналист.
  (1914—1985) — британский политик-лейборист, министр иностранных дел Великобритании.
  (род. 1935) — американский баскетболист.
  (1880—?) — английский футболист, нападающий.
 Браун, Джордж (1903—1948) — английский футболист, нападающий.
  (1907—?) — шотландский футболист, хавбек.
  (род. 1935) — американский футболист, нападающий.
 Браун, Джордж Стэнфорд (род. 1943) — кубинско-американский актёр и режиссёр, лауреат премии «Эмми».
 Броун, Джордж (, 1790—1865) — английский генерал, участник Крымской войны.
 Броун, Георг Лоринг (, 1814—1889) — американский художник-пейзажист.